Osoby:
 Jean Bernard Léon Foucault – fizyk francuski (1819–1868)
 Michel Foucault – filozof francuski (1926–1984)
Astronomia:
 (5668) Foucault – planetoida
Technika:
 „Foucault” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej